Auf und davon heißen:
 Auf und davon (1971), kanadische Filmkomödie
 Auf und davon (1983), US-amerikanische Fernsehkomödie
 Auf und davon (1992), US-amerikanisches Roadmovie
 Auf und davon (Fernsehserie), australische Jugendfernsehserie aus dem Jahr 1980
 Auf und davon – Mein Auslandstagebuch, Doku-Fernsehserie
 Auf und davon (SRF), Doku-Fernsehserie vom Schweizer Fernsehen
 Auf und davon (Roman), Roman von Meike Winnemuth und Peter Praschl aus dem Jahr 2000
 Auf und davon (Lied), Lied des deutschen Rappers Casper